de Italiaanse naam voor de Albanese stad Shkodër
een oude naam voor de Turkse stad Üsküdar (bij Istanboel)